Riffuaud ist der Familienname folgender Personen:

 Madeleine Riffaud (* 1924), französische Dichterin, Journalistin, Kriegsberichterstatterin und Résistancekämpferin
 René Riffaud (1898–2007), einer der letzten französischen Veteranen des Ersten Weltkriegs